Scott Matzka (né le  à Port Huron dans le Michigan aux États-Unis et mort le  aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une carrière universitaire avec les Wolverines du Michigan, Scott Matzka joua deux saisons en Amérique du Nord où il remporta la Coupe Kelly en 2003. Il s'en alla ensuite jouer deux saisons en Allemagne avant de rejoindre le championnat du Danemark en 2005-2006.

Il aida son équipe à remporter le titre de champion en 2006. Il évolua trois autres saisons au Danemark avant d'aller jouer dans en Finlande et en Suède lors de la saison 2009-2010.

Il meurt le  de la maladie de Charcot.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 ||Lancers d'Omaha ||USHL ||45 ||12 ||27 ||39 ||111 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Lancers d'Omaha ||USHL ||53 ||38 ||40 ||78 ||112 ||8 ||8 ||6 ||14 ||14
|-
|1997-1998 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||41 ||4 ||11 ||15 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||40 ||7 ||12 ||19 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||40 ||15 ||15 ||30 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||45 ||9 ||18 ||27 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Boardwalk Bullies d'Atlantic City ||ECHL ||63 ||17 ||35 ||52 ||97 ||12 ||4 ||7 ||11 ||14
|-
|2001-2002 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Boardwalk Bullies d'Atlantic City ||ECHL ||45 ||20 ||31 ||51 ||89 ||19 ||5 ||1 ||6 ||27
|-
|2002-2003 ||Barons de Cleveland ||LAH ||14 ||1 ||6 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||ETC Crimmitschau ||2. Bundesliga ||45 ||16 ||24 ||40 ||162 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Berlin Preussen SC ||Oberliga ||33 ||25 ||40 ||65 ||130 ||4 ||2 ||1 ||3 ||20
|-
|2005-2006 ||Odense Ishockey Klub ||AL-Bank ligaen ||35 ||28 ||15 ||43 ||138 ||5 ||3 ||3 ||6 ||6
|-
|2006-2007 ||Odense Ishockey Klub ||AL-Bank ligaen ||35 ||28 ||33 ||61 ||108 ||6 ||2 ||3 ||5 ||24
|-
|2007-2008 ||Odense Ishockey Klub ||AL-Bank ligaen ||40 ||20 ||33 ||53 ||73 ||11 ||6 ||5 ||11 ||22
|-
|2008-2009 ||Esbjerg fB Ishockey ||AL-Bank ligaen ||44 ||23 ||43 ||66 ||141 ||4 ||1 ||3 ||4 ||10
|-
|2009-2010 ||Örebro HK ||Allsvenskan ||37 ||11 ||16 ||27 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Jokipojat Joensuu ||Mestis ||7 ||2 ||7 ||9 ||4 ||9 ||5 ||7 ||12 ||6
|-
|2009-2010 ||Tappara Tampere ||SM-liiga ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Cardiff Devils ||EIHL ||62 ||33 ||64 ||97 ||66 ||4 ||1 ||2 ||3 ||22
|-
|2011-2012 || Cardiff Devils || EIHL || 56|| 24|| 38|| 62|| 101|| 4|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
|2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Trophées et honneurs personnels 
ECHL
 2003 : remporte la Coupe Kelly avec les Boardwalk Bullies d'Atlantic City
AL-Bank ligaen
 2006 : remporte le championnat danois avec l'Odense Ishockey Klub

Notes et références 

Naissance en mai 1978
Naissance à Port Huron
Joueur américain de hockey sur glace
Champion de la Coupe Kelly
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur du Tappara
Joueur des Boardwalk Bullies d'Atlantic City
Joueur des Cardiff Devils
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur du Örebro HK
Joueur du BSC Preussen
Joueur du Odense IK
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Décès à 40 ans
Décès en décembre 2018
Décès à Kalamazoo (Michigan)
Mort de la sclérose latérale amyotrophique